Норт Америкэн T-28 «Троян» () — американский поршневой учебно-тренировочный самолёт. 
Совершил первый полёт 24 сентября 1949 года. Серийно производился в 1950—1957 годах (выпущено 1948 машин), до 1980-х годов использовался ВВС и ВМС США для базовой подготовки пилотов. Успешно применялся в качестве лёгкого контрпартизанского самолёта во время Вьетнамской войны и в Лаосе.

Боевое применение 
17 марта 1973 года в КНР был угнан T-28 Кхмерской республики. Во время вылета, самолёт разбомбил президентский дворец, убив 43 человека из охраны президента и улетел на остров Хайнань.

19 ноября 1973 был совершён второй угон T-28. В этот раз пилот дезертировал к красных кхмерам. Самолёт также разбомбил президентский дворец, 3 человека было убито.

В апреле 1975 года во время разгрома коммунистами армии Кхмерской республики, 28 самолётов T-28D были захвачены в качестве трофеев. Причём один был захвачен путём угона и третьей по счёту бомбардировке президентского дворца, 7 человек было убито.

В ходе мятежа на Филиппинах в конце 1989 года, правительственные истребители F-5 уничтожили на аэродромах семь T-28 повстанцев.

Тактико-технические характеристики 
Приведены характеристики, соответствующие модификации T-28D (в скобках AT-28D).

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 10,06 м
 Размах крыла: 12,22 м
 Высота: 3,86 м
 Площадь крыла: 24,9 м²
 Масса пустого: 2914 кг
 Масса максимальная взлётная: 3856 кг (4765 кг в боевой конфигурации)
 Объём топлива: 673 л. (во внутренних баках)
 Двигатели: Райт R-1820-86 «Циклон» (1×1063 кВт/1425 л. с.)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 552 км/ч (465 км/ч с полной загрузкой)
 Практический потолок: 10 820 м
 Скороподъёмность: 20,3 м/с
 Практическая дальность: 1622 км

Вооружение
 До 907 кг (2000 фунтов) на 6 узлах подвески

См. также 
 Ли Луэ (пилот)

Примечания

Ссылки
 Т-28  на сайте Уголок Неба
 АТ-28 на сайте Уголок Неба

Самолёты North American
Учебные самолёты
Самолёты Вьетнамской войны
Штурмовики